Jean Buff (Appenzell, 3 de agosto de 1880 — São Paulo, 28 de agosto de 1955) foi um engenheiro suíço radicado no Brasil.

Foi engenheiro da Light e professor de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de 1906 a 1916.

Engenheiros do Brasil
Professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Brasileiros de ascendência suíça
Mortos em 1955
Suíços expatriados no Brasil